

Топоніми 
Повіт Моґамі
Річка Моґамі

Персоналії 
Моґамі — японське прізвище
Рід Моґамі — самурайський рід